Сезон ФК «Хетафе» 2019-2020 - 36-й за ліком сезон футбольного клубу Хетафе і його 3-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги Хетафе клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, а також у Лізі Європи УЄФА. Сезон мав охоплювати період від 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року, але через пандемію Ковід-19 його продовжено.

Гравці

Поточний склад

Резервна команда

Поза складом

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Форма

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено 5 серпня 2020 року

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Бомбардири

«Сухі» матчі

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Хетафе»
Хетафе